Шестой чемпионат Континентальной хоккейной лиги начался 4 сентября 2013 года и завершился 30 апреля 2014 года.

События межсезонья

Реорганизация лиги 
В субботу 27 апреля 2013 года хоккейный клуб «Адмирал» был принят в КХЛ. 29 апреля хорватский «Медвешчак» стал 28-й командой КХЛ. «Адмирал» вступил в дивизион Чернышёва, а «Медвешчак» — в дивизион Боброва. Клуб «Торпедо» перешёл в Восточную Конференцию.

Драфт 2013 

Юбилейный 5-й вступительный драфт КХЛ состоялся 25 и 26 мая 2013 года в Донецке. По итогам драфт-лотереи право выбирать первым досталось клубу «Амур». Под первым номером был выбран Дмитрий Осипов. Всего было выбрано 174 хоккеиста.

Драфт расширения 
С вступлением в КХЛ клуба «Адмирал» из Владивостока, 17 июня лига провела драфт расширения, с целью укомплектования игроками новой команды. В драфте расширения участвовали только российские клубы КХЛ, кроме ярославского «Локомотива». До 12 июня каждая из этих команд представила списки из пяти игроков, которые выходят на драфт. Из каждого клуба «Адмирал» мог выбрать только одного хоккеиста. В ходе процедуры драфта владивостокский клуб выбрал 19 игроков — 1 вратаря, 4 защитников, 14 нападающих.

Предсезонные турниры с участием команд КХЛ

Кубок Президента Республики Казахстан 

Победителем турнира стал Барыс(Астана). Второе место заняла Югра(Ханты-Мансийск). Третьим стал Амур(Хабаровск). Четвёртая позиция у Витязя(Подольск).

Турнир Прага 

Победителем турнира стал «Лев» (Прага). Второе место занял «Ак Барс» (Казань). Третье место у «Салавата Юлаева» (Уфа). Четвёртым стало «Динамо» (Рига).

Турнир памяти Руслана Салея

Кубок Губернатора Нижегородской области

Кубок Губернатора Челябинской области

Кубок «Латвийской Железной Дороги»

XXII Мемориал имени И. Х. Ромазана

Кубок Республики Башкортостан

Кубок Донбасса

Турнир «Каменный цветок»

Кубок мэра г. Москвы 

Кубок мэра Москвы выиграл ЦСКА.

Регулярный сезон

Кубок Открытия 

Матч на Кубок Открытия, ставший первой игрой сезона, состоялся 4 сентября в Москве. В нём приняли участие финалисты Кубка Гагарина 2013 — «Динамо», которое второй год подряд участвует в Кубке Открытия, и «Трактор». Столичные хоккеисты выиграли со счётом 5:1.

Матч звёзд 

Матч звёзд КХЛ состоялся 11 января в Братиславе. Первоначально его хотели провести в Праге. Стартовые составы и основные голкиперы сборных Запада и Востока были выбраны посетителями сайта http://khlallstar.com, вторые пятёрки и запасные вратари — представителями СМИ, третьи звенья — экспертами лиги. Тренеры команд были определены 12 декабря, судьи — 25 декабря. И в мастер-шоу, и в игре победила команда Западной конференции, что произошло впервые за всю историю проведения мероприятия.

Клубы 
В сезоне 2013/2014 в лигу вошли хоккейный клуб из Владивостока — «Адмирал» и хорватский коллектив «Медвешчак» . Из-за разного количества команд в конференциях нижегородское «Торпедо» было переведено на Восток. В связи с недостаточной вместительностью арены в Чехове местный «Витязь» переехал в Подольск.

Также заявку на вступление подавали итальянский «Милан» и польская «Олива» (Гданьск). Но в этом им отказали.

{| class="navbox wikitable" class="navbox wikitable" style="text-align:left"
! style="background:white; text-align:center; width:10%" | Дивизион
! style="background:white; text-align:center; width:17%" | Команда
! style="background:white; text-align:center; width:15%" | Город
! style="background:white; text-align:center; width:23%" | Арена (стадион, КРК и т.д)
! style="background:white; text-align:center; width:5%" | Основан
! style="background:white; text-align:center; width:5%" | в КХЛ
|-
! style="background:navy; text-align:center" colspan=8 | <font color=white> Западная конференция
|-style="background: #ffffff;"
! style="background:#ffd5e5; text-align:center" rowspan=7 | Дивизион Боброва
| Динамо Мн
|  Минск
| Минск-Арена (на 15 086)
| align=center | 1976
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Динамо Р
|  Рига
| Арена Рига (на 10 300)
| colspan=2 align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Лев
|  Прага
| Типспорт Арена (на 13 150)
| colspan=2 align=center | 2012
|-style="background: #ffffff;"
| Медвешчак
|  Загреб
| Арена Загреб (на 15 024)
| align="center" | 1971
| align=center | 2013
|-style="background: #ffffff;"
| СКА
|  Санкт-Петербург
| СКК «Ледовый Дворец» (на 12 500)
| align=center | 1946
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Слован
|  Братислава
| Словнафт арена (на 10 115)
| align=center | 1921
| align=center | 2012
|-style="background: #ffffff;"
| ЦСКА
|  Москва
| ЛДС ЦСКА (на 5 600)
| align=center | 1946
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
! style="background:#faeca8; text-align:center" rowspan=7 | Дивизион Тарасова
| Атлант
|  Мытищи
| Арена Мытищи (на 6 434)
| align=center | 2005
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Витязь
|  Подольск
| ЛД «Витязь» (на 5 500)
| align=center | 1996
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
|  Динамо Мск
|  Москва
| МСА «Лужники» (на 8 512)
| align=center | 1946
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Донбасс
|  Донецк
| ДС «Дружба» (на 4 130)
| align=center | 2001
| align=center | 2012
|- style="background: #ffffff;"
| Локомотив
|  Ярославль
| Арена 2000 (на 9 070)
| align=center | 1959
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Северсталь |  Череповец
| Ледовый дворец (на 6 064)
| align=center | 1956
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Спартак|  Москва
| ДС «Сокольники» (на 5 530)
| align=center | 1946
| align=center | 2008
|-
! style="background:red; text-align:center" colspan=8 | <font color=white> Восточная конференция
|-style="background: #ffffff;"
! style="background:#cedff2; text-align:center" rowspan=7 | Дивизион Харламова
| Автомобилист |  Екатеринбург
| КРК «Уралец» (на 5 570)
| align=center | 2006
| align=center | 2009
|- style="background: #ffffff;"
| Ак Барс |  Казань
| Татнефть Арена (на 8 774)
| align=center | 1956
| align=center | 2008
|- style="background: #ffffff;"
| Металлург Мг|  Магнитогорск
| Арена Металлург (на 7 700)
| align=center | 1955
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Нефтехимик|  Нижнекамск
| СКК «Нефтехимик» (на 5 500)
| align=center | 1968
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Торпедо|  Нижний Новгород
| ДС «Нагорный» (на 5 600)
| align=center | 1946
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Трактор|  Челябинск
| Ледовая арена «Трактор» (на 7 500)
| align=center | 1947
| align=center | 2008
|- style="background: #ffffff;"
| Югра |  Ханты-Мансийск
| Арена-Югра (на 5 500)
| align=center | 2006
| align=center | 2010
|- style="background: #ffffff;"
! style="background:#caf2dc; text-align:center" rowspan=7 | Дивизион Чернышёва
| Авангард |  Омск
| Арена Омск (на 10 318)
| align=center | 1950
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Адмирал|  Владивосток
| Фетисов Арена (на 7 500)
| colspan=2 align=center | 2013
|-style="background: #ffffff;"
| Амур|  Хабаровск
| Платинум Арена (на 7 100)
| align=center | 1957
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Барыс|  Астана
| ДС «Казахстан» (на 5 532)
| align=center | 1999
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Металлург Нк|  Новокузнецк
| ДС «Кузнецких металлургов» (на 7 533)
| align=center | 1949
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Салават Юлаев |  Уфа
| Уфа-Арена (на 8 450)
| align=center | 1961
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Сибирь|  Новосибирск
| ЛДС «Сибирь» (на 7 384)
| align=center | 1962
| align=center | 2008
|}

 Тренеры и капитаны 

 Турнирное положение команд 

  М — место в дивизионе, И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ВБ — выигрышей по буллитам, ПБ — поражений по буллитам, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш забитые-пропущенные шайбы, ±Ш — разница шайб, О — очков

 Лучшие игроки по месяцам 

 Статистика регулярного турнира 

 Статистика игроков По итогам регулярного чемпионата''' Плей-офф 

Плей-офф начался 7 марта и завершился 30 апреля 2014 года. Все серии плей-офф проводятся до четырёх побед.

В финале встретились победители обеих конференций.

 Кубок Надежды Примечания: 
* Спартак исключён из розыгрыша Кубка Надежды 2014 в связи с отсутствием у клуба финансовых возможностей для выступления в турнире.** В одном из матчей серии зафиксирована ничья.

Достижения 
 28 декабря 2013 года нападающий ХК Динамо Рига Марцел Хосса сыграл 300-й матч в регулярных чемпионатах;
 15 января 2014 года защитник ЦСКА Георгий Мишарин сыграл 300-й матч в регулярных чемпионатах;
 15 января 2014 года защитник ЦСКА Станислав Егоршев сыграл 250-й матч в регулярных чемпионатах;
 18 января 2014 года нападающий ХК Югра Денис Соколов сыграл 300-й матч в регулярных чемпионатах;

Итоговое положение команд

Церемония вручения призов КХЛ 
Церемония вручения призов КХЛ состоялась 28 мая 2014 года в Москве.

Командные

Индивидуальные

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Континентальной Хоккейной Лиги
 Посещаемость матчей КХЛ в сезоне 2013/14
 Зарплатные ведомости всех клубов КХЛ в сезоне 2013/14